La Promesse est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 

 La Promesse, film français (1969) de Paul Feyder
 La Promesse, un film français sorti en 1995.
 La Promesse, film belge des frères Dardenne sorti en 1996.
 La Promesse, court-métrage (2000).
 La Promesse (The Pledge), un film canadien de 2001 inspiré aussi du roman de Friedrich Dürrenmatt.
 La Promesse, film hispano-américain de Terry George sorti en 2016.

Télévision 

 La Promesse (Keeping the Promise), téléfilm américain de Sheldon Larry diffusé en 1997.
 La Promesse, 2003, un épisode de la série Commissaire Moulin.
 La Promesse, (2005-2012), série télévisée de Stéphane Beaudoin.
 La Promesse, (2021), série télévisée de Anne Landois.

Littérature 

 La Promesse (Das Versprechen), titre français du roman de Friedrich Dürrenmatt, paru en 1958 ;
 La Promesse de l'aube, un roman de Romain Gary, paru en 1960 ;
 La Promesse (The Promise), un roman de Chaïm Potok paru en 1976 ;
 La Promesse, un manga de Shohei Kusunoki publié aux éditions Cornélius.

Musique 

 La Promesse, une chanson de Grégoire en duo avec Jean-Jacques Goldman.
 La Promesse, une chanson d'Emmanuel Moire extrait de son album Odyssée.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre